Murshidabad (district), district in de Indiase staat West-Bengalen
 Murshidabad (stad), stad in West-Bengalen, India